

Toponymes

Algérie 
 ancien nom d'El Kerma, commune de la wilaya d'Oran en Algérie.

États-Unis 
 Valmy, census-designated place située dans le Nevada.

France 
 Valmy, commune située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ;
 le quai de Valmy, quai situé le long du canal Saint-Martin, à Paris ;
 le quartier Valmy, un quartier de Lyon.

Bataille 
 La bataille de Valmy est la première victoire décisive de l'armée de France pendant les guerres de la Révolution française. Elle eut lieu le  lorsqu'une armée prussienne essaya de marcher sur Paris. Les généraux Kellermann et Dumouriez réussirent à stopper l'avancée prussienne près du village de Valmy.

Patronymes 

 André Valmy (1919-2015), acteur français ;
 Jean Valmy (1901-1989), auteur, adaptateur, librettiste et parolier français ;
Pauline Valmy (1876-1962), essayiste et romancière française ;
 René Valmy (1920-1977), athlète français, spécialiste du sprint.

Prénom 
Valmy est le prénom porté par :
 Valmy Féaux (1933), politicien belge

Titre de noblesse 
 Duc de Valmy et de l'Empire, titre créé en  par  au profit de François Christophe Kellermann, maréchal d'Empire.

Résistance française 
 Valmy, journal clandestin français de la zone occupée par l'armée allemande qui paraît en 1941.
 Groupe Valmy, groupe d'action de la Résistance française, sous l'Occupation (au sein du réseau de la Préfecture de police).

Transport 
 Valmy, station de la ligne D du métro de Lyon.
 Valmy, ancien nom du réseau de bus de la Vallée de Montmorency, réseau de transport en commun situé au sud du département français du Val-d'Oise.

Autres 
 Cimetière Valmy, cimetière parisien.
 Les odonymes parisiens : quai de Valmy  et impasse de Valmy.
 Château de Valmy, château de style Art nouveau bâti sur les hauteurs d'Argelès, dans les Pyrénées-Orientales.
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de .